Хатидзё:

 Хатидзё — округ в составе Токио.
 Хатидзё — посёлок в Японии, находящийся в округе Хатидзё префектуры Токио.
 Хатидзё — вулканический остров в Филиппинском море.
 Хатидзё — один из диалектов японского языка.